Лос Конехос има више значења:

 Лос Конехос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Конехос, Сан Николас де Уруетаро (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Конехос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конехос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конехос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конехос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конехос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конехос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Конехос (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Конехос (Чавитес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Конехос (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Конехос (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Конехос (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Конехос (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Конехос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Конехос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Конехос, Клуб де Тиро (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Конехос, Артуро Адаме (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Конехос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику